Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2007 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 8 по 14 января в Анкаре (Турция). Команды, занявшие первое и второе места, получили право играть во втором дивизионе чемпионата мира 2008 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — три из Азии, две из Европы, и одна из Океании. Сборная Новой Зеландии и сборная Китая пришли из второго дивизиона чемпионата мира 2006 года, три — с прошлого турнира третьего дивизиона чемпионата мира 2006 года. Сборная Бельгии приняла участие в турнире впервые с 2004 года.

Турнир 

Время местное (UTC+3).

Статистика

Лучшие бомбардиры 

Примечание: Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
М*3
Третий
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Турции
Хоккей
Чемпионаты мира в Турции